Cial puede referirse a:
CIAL, sigla de Cochin International Airport.
Ciales

Paronimia
Cía
CIA
Cal